Em oclusão, lado de trabalho (lado funcional) é a direção ao qual a mandíbula se desloca durante os movimentos funcionais de lateralidade.

Bibliografia 
 Noções e Conceitos Básicos em Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial; Helson José de Paiva e Colaboradores; Livraria Santos Editora, 2008.

Oclusão